On the Banks of Allan Water – cortometraggio del 1915 diretto da Geoffrey H. Malins
On the Banks of Allan Water – film del 1916 diretto da Wilfred Noy